BBY peut faire référence à :
  ;
 Benno Bokk Yakaar (en français, Unis par l'espoir), une coalition politique sénégalaise.